Суя (, ) - муніципалітет в Іспанії.
 Суя - індіанський народ групи північні же.
 Суя () - бутанський підсолений чай з маслом, завжди подається до будь-якої трапези.
 Суя - національна нігерійська страва (відбивні з м'яса зебу на дерев'яній паличці, обсмажені в перці на відкритому вогні).